Strada statale 62 – strada statale polacca
 Strada statale 62 della Cisa – strada statale italiana